Suradadi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Suradadi, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Suradadi, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar